Miejscowości w USA:
 Neville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
Gminy w USA:
 Neville (ang. Neville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Osoby:
 Adrian Neville- brytyjski wrestler